Гицелов:

 Гицелов, Александр Вадимович (род. 1963) — советский футболист.
 Гицелов, Пётр Александрович (род. 1983) — российский и шведский футболист, сын Александра.

  (ур. Сагитова) — советская и российская гандболистка, чемпионка мира (1982), 1-я супруга Александра Гицелова.